Giesel heißt der Ort

 Giesel (Neuhof) in der Gemeinde Neuhof im Landkreis Fulda in Hessen

Giesel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Giesel (1852–1927), deutscher Chemiker
 Harald B. Giesel (1939–2012), deutscher Manager und Ökonom
 Innozenz Giesel (* um 1600; † 1683), Archimandrit des Kiewer Höhlenklosters sowie Professor und Rektor der Kiewer Mohyla-Akademie
 Joachim Giesel (* 1940), deutscher Fotograf
 Johann August Giesel (1751–1822), deutscher Architekt und Hofbaumeister
 Johann Ludwig Giesel (1747–1814), deutscher Maler
 Martin Giesel (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Peter Giesel, deutscher Journalist, Moderator und TV-Produzent
 Rainer Giesel (1942–2021), deutscher Politiker (CDU)

Giesel heißt der Fluss
 Giesel (Fulda), ein Nebenfluss der Fulda

Siehe auch:
 Giesl
 Gisel